Stockgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stockgölen, Småland, sjö i Valdemarsviks kommun,  (13,2 ha)
Stockgölen, Östergötland, sjö i Norrköpings kommun,

Naturreservat
 Stockgölen (naturreservat) – ett naturreservat i Norrköpings kommun

Se även
Stocksgöl, sjö i Vetlanda kommun,  (6,61 ha)
Stockegöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn